«Свободный и независимый Арцах» (арм. «Ազատ ու անկախ Արցախ») — государственный гимн Республики Арцах. Автором слов является заслуженный деятель культуры Республики Армения Вардан Акопян. Aвтор мелодии — Армен Насибян. Автор русского перевода — Виктор Коноплёв.

История 
После провозглашение независимости Арцаха решением Верховного Совета республики от 17 ноября 1992 года композиция «Свободный и независимый Арцах» стала государственным гимном республики. 26 января 1993 года Верховный Совет республики принял указ «О Государственном гимне НКР». Документ был подписан Кареном Бабуряном, исполняющим обязанности председателя Верховного Совета НКР. 

Гимн стал одним из официальных государственных символов Республики Арцах, а также символом независимой государственности Нагорно-Карабахской Республики. 

Гимн исполняется и звучит во время сессий парламента НКР и других государственных мероприятий, массовых мероприятий, посвящённых борьбе жителей Арцаха за свободу и признание независимости, акций оппозиции Армении.

Слова гимна напрямую связаны с многовековой историей Арцаха. В тексте упоминаются Мравский хребет (Мрав), гора Кирс и река Тертер (Тартар).

Текст

Примечания

Ссылки 
 

Нагорно-Карабахская Республика